Турјак може бити:

 Турјак (Градишка), насељено мјесто у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Турјак (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Турјак (Ораховац), насељено мјесто у општини Ораховац (Малишево), АП Косово и Метохија, Република Србија
 Турјак (Пећ), насељено мјесто у општини Пећ, АП Косово и Метохија, Република Србија
 Турјак (Велике Лашче), насељено мјесто у општини Велике Лашче, Република Словенија

или

 Турјак (ријека), лијева притока Љубине (притока Јабланице)

Види још 
 Тур (вишезначна одредница)
 Турија (вишезначна одредница)